Любимов, Григорий:
 Любимов, Григорий Александрович (1932—2023) — советский и российский учёный в области механики сплошных сред.
 Любимов, Григорий Павлович (1882—1934) — русский и советский музыкальный деятель, дирижёр, этнограф.